Ženská čtyřhra ve Wimbledonu 2021 probíhala v první polovině července 2021. Do londýnského tenisového grandslamu hraného na trávě All England Clubu nastoupilo šedesát tři párů. V roce 2020 byl turnaj poprvé od konce druhé světové války zrušen kvůli pandemii covidu-19. Obhájcem titulu byl tchajwansko-český pár Sie Su-wej a Barbora Strýcová, jehož členky nestartovaly společně. Strýcová ukončila kariéru v květnu 2021 pro těhotenství. Pátá hráčka deblového žebříčku Sie trofej obhájila ve dvojici s Belgičankou Elise Mertensovou.

Barbora Krejčíková, Kristina Mladenovicová a  Mertensová vstoupily do turnaje jako soupeřky o post světové jedničky ve čtyřhře. Postupem do finále si Mertensová zajistila návrat do čela klasifikace, kde po skončení grandslamu vystřídala Krejčíkovou.

První světový pár Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková nevyužil v rozhodující sadě čtvrtfinále čtyři mečboly za stavu gamů 7–6. Naopak Rusky Veronika Kuděrmetovová s Jelenou Vesninovou následně proměnily druhou mečbolovou příležitost a postoupily po setech 6–7, 6–4 a 9–7. Rovněž v semifinále proti Caroline Dolehideové a Storm Sandersové odvrátily  ruské hráčky tři mečboly.

Titul pro Sie Su-wej a Elise Mertensovou 
Vítězem se stal třetí nasazený, tchajwansko-belgický pár Sie Su-wej a Elise Mertensová, který ve finále zdolal Rusky Veroniku Kuděrmetovovou s Jelenou Vesninovou hrající pod žebříčkovou ochranou. Ve vyrovnaném třísetovém boji 3–6, 7–5 a 9–7 nevyužily ruské hráčky na podání dva mečboly za stavu 6–3, 5–4 a 40:15. Soupeřky následně uhrály čtyři míče a čtyři gamy v řadě. Druhou možnost doservírovat zápas měly Rusky za stavu her 7–6 v rozhodující sadě trvající více než hodinu. Soupeřky je ale již nepustily k mečbolu a získaly 10 z 11 závěrečných bodů utkání.

Sie vybojovala třetí wimbledonskou a čtvrtou grandslamovou trofej. V předchozí kariéře již triumfovala s Pcheng Šuaj ve Wimbledonu 2013 a na French Open 2014, a po boku Barbory Strýcové ve Wimbledonu 2019. Pro Mertensovou to byl třetí grandslamový vavřín, jímž navázala na tituly s Arynou Sabalenkovou z US Open 2019 a Australian Open 2021.

Nasazení párů 
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (čtvrtfinále)
  Tímea Babosová /  Kristina Mladenovicová (1. kolo)
  Sie Su-wej /  Elise Mertensová (vítězky)
 Nicole Melicharová-Martinezová /  Demi Schuursová (1. kolo)
  Šúko Aojamová /  Ena Šibaharaová (semifinále)
  Alexa Guarachiová /  Desirae Krawczyková (1. kolo)
  Čan Chao-čching /  Latisha Chan (čtvrtfinále)
  Hayley Carterová /  Luisa Stefaniová (1. kolo)
  Sharon Fichmanová /  Giuliana Olmosová  (3. kolo, odstoupily)
  Darija Juraková /  Andreja Klepačová (1. kolo)
  Laura Siegemundová /  Věra Zvonarevová (3. kolo)
  Coco Gauffová /  Caty McNallyová (3. kolo)
  Nadija Kičenoková /  Ioana Raluca Olaruová (3. kolo)
  Asia Muhammadová /  Jessica Pegulaová (3. kolo)
  Viktória Kužmová /  Arantxa Rusová (3. kolo)
  Marie Bouzková /  Lucie Hradecká (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

ženská čtyřhra